Need for Speed: Underground 2 (сокр. NFSU2) — компьютерная игра серии Need for Speed в жанре аркадных автогонок, разработанная студией EA Black Box и изданная компанией Electronic Arts для игровых приставок, персональных компьютеров и мобильных телефонов в  году. Игра является сиквелом Need for Speed: Underground. В России Need for Speed: Underground 2 была издана компанией «Софт Клаб» первоначально с русской документацией, а с 2006 года — полностью на русском языке.

Игровой процесс в Need for Speed: Underground 2 придерживается основных аспектов предшественника: игроку предстоит участвовать в уличных гонках, зарабатывая деньги и получая уважение среди других гонщиков. В продолжении значительно улучшены возможности тюнинга автомобилей, который играет важную роль в прохождении. Помимо этого, в игре появились такие нововведения, как режим свободной езды и джипы. В режиме карьеры присутствует сюжет, в котором главный герой участвует в гонках на улицах города Бэйвью и старается победить серьёзного противника — Калеба.

Разработка Need for Speed: Underground 2 велась после выхода успешного хита — Need for Speed: Underground. Благодаря хорошим отзывам и продажам игры разработчики решили создать сиквел. После выхода Need for Speed: Underground 2, как и первая часть, получила положительные отзывы от критиков. Проект хвалили за интересный игровой процесс, графику и музыкальное сопровождение, но критике подвергалось отсутствие полиции и затянутость прохождения. Игре сопутствовал коммерческий успех — в 2009 году было продано более 6 миллионов экземпляров.

Игровой процесс 

Need for Speed: Underground 2 является трёхмерной гоночной игрой. Геймплей сосредоточен на уличных гонках. Основным режимом игры является «Карьера», в котором игрок должен побеждать в состязаниях, продвигаясь по сюжету. В нём существует 5 этапов, которые открываются в зависимости от количества пройденных гонок. В этом режиме есть возможность свободно разъезжать по вымышленному городу Бэйвью. Помимо самого игрока, по улицам города ездят гонщики, с каждым из которых можно устроить дуэль, цель в котором — обогнать соперника и оторваться от него на 300 метров. При успехе игрок получает 100, 250 или 400 наличных (в зависимости от количества пройденных этапов), а в случае проигрыша деньги забирают у игрока. В некоторых случаях вместо денежной награды игроку даётся возможность получить эксклюзивные детали для своего автомобиля:

 капот за 4 победы на 2 уровне; 
 на выбор двигатель, трансмиссия или шины за 3 победы на 3 уровне;
 диски за 6 побед на 3 уровне;
 спойлер за 4 победы на 4 уровне;
 винилы за 6 побед на 4 уровне;
 на выбор ЭБУ, турбина или тормоза за 9 побед на 4 уровне;
 на выбор уменьшение веса или подвеска за 6 побед на 5 уровне;
 широкий кузов за 11 побед на 5 уровне.

При этом на карте появляется звездочка, от которой за определённое время необходимо приехать к указанному магазину. Помимо этого, в городе можно обнаружить места проведения гонок (светящиеся круги с пиктограммой, которая определяет вид гонки).

Во время свободного вождения игроку могут звонить уличные гонщики, которые сообщают о гонках, не отмеченных на карте. За победы в них положено увеличенное вознаграждение.

Во время передвижения по городу также можно найти денежные бонусы и светящиеся пиктограммы с восклицательным знаком, в которых содержатся полезные советы, при нахождении которых игрок также получает небольшую денежную сумму, что особенно актуально в самом начале игры. Время от времени, игроку будут приходить сообщения, в которых содержится информация о предстоящих гонках и событиях, или же о новых деталях тюнинга.

Как только игрок начнёт делать первые успехи в уличных гонках и тюнинговать автомобиль до определённого количества звёзд, время от времени его будут приглашать на съёмки для обложек автомобильных журналов или DVD. При этом на карте отмечается место, от которого за определённое время необходимо доехать до фотографа. В некоторых случаях игроку будет позволено самостоятельно выбрать фон фотографии (игрок волен использовать несколько видов камеры и передвижение по городу) и вид машины (открытые/закрытые капот, двери и/или багажник). За обложки игроку будут платить гонорары. Чем лучше тюнинг у автомобиля, тем больше игрок получит денег. Всего можно собрать 20 обложек журналов и 10 обложек DVD. Также, при успехах в гонках, игроку будет предложено подписывать контракты со спонсорами. После подписания контракта игрок должен выиграть три спонсорские гонки, отмеченные на карте крестиками, а также выиграть определённое количество гонок на выбор и сфотографироваться для обложек DVD. У каждого спонсора индивидуальны гоночные состязания, в которых игроку необходимо победить. В случае успеха игрок может бесплатно взять любой автомобиль из магазинов Бэйвью.

Типы гонок 
В Need for Speed: Underground 2 присутствует восемь видов гонок со своими правилами и особенностями. В режиме «Карьера» за победу игрок получает деньги. В гонках типа «Кольцо» нужно первым пересечь финишную черту на последнем круге, число которых варьируется от двух до пяти. В гонках типа «Спринт» нужно первым пересечь финишную черту, а трассы являются незамкнутыми. В гонках типа «Драг-рейсинг» нужно первым пересечь финишную черту, проехав короткую дистанцию, при этом не столкнувшись с автомобилями трафика и неподвижными объектами на трассе. Кроме того, в этих гонках доступна только механическая коробка передач. В зависимости от точности переключения передач автомобиль будет быстрее или медленнее разгоняться. Если долгое время разгоняться и при этом не переключать передачи, то сломается двигатель, что приводит к проигрышу. В гонках типа «Дрифтинг» нужно набирать очки, приводя автомобиль в занос. При выполнении заносов у обочины или вплотную к машинам трафика начисляются дополнительные призовые очки. Если игрок врезается в преграды или машины участников дорожного движения, у него не зачисляются очки. На небольших закрытых трассах в гонке участвуют сразу четыре гонщика, включая игрока, а в городе — только один игрок. В гонках типа «Стрит-X» гонщики выступают на небольших закрытых трассах с извилистыми поворотами. В этом виде соревнований невозможно использовать закись азота. Цель та же, что и в гонках типа «Кольцо» — первым пересечь финишную черту на последнем круге. В гонках типа «Профессиональная лига» участники выступают на специальных гоночных трассах. Цель та же, что и в гонках типа «Кольцо» — первым пересечь финишную черту на последнем круге. В одной такой гонке может быть несколько заездов на разных трассах. В гонках типа «Гонки на джипах» цель та же, что и в других гонках, однако все участники, включая игрока выступают на джипах. Этот тип гонок доступен только если игрок в качестве основной машины выбрал внедорожник.

В режиме «Быстрый заезд» игрок может настраивать количество кругов, интенсивность дорожного движения, количество соперников и другие параметры, в зависимости от типа гонки. Кроме того, в этом режиме есть тип заезда «Тест-драйв», где игрок может свободно разъезжать по городу и устраивать дуэли с другими свободно ездящими гонщиками.

Многопользовательская игра 
В версиях Need for Speed: Underground 2 для платформ PlayStation 2, Xbox и Windows предусмотрен режим многопользовательской игры через Интернет или по локальной сети. Для Xbox присутствует возможность подписки в сервисе Xbox Live. В многопользовательской игре на выбор доступны такие типы гонок, как «Кольцо», «Спринт», «Драг-рейсинг», «Дрифтинг», «Стрит-X» и «Дуэль». Последний из режимов - специальный. Он создан для многопользовательской игры, и по сути представляет собой то же самое, что и в одиночной игре, но позволяет устроить дуэль между реальными людьми на заранее заготовленных пресетах трасс (на них некоторые участки города ограничены барьерами). Режим также имеет однопользовательскую версию (в разделе «Быстрая гонка»), но в данном случае вы управляете двумя автомобилями одновременно: собственным и авто соперника. Режим для одиночной игры не доделан разработчиками, и поэтому отключен в коде игры. Как и в одиночной игре, в игре по сети можно тюнинговать автомобиль и выбирать трассу для участия в гонках. Серверы многопользовательской игры Need for Speed: Underground 2 были официально закрыты компанией Electronic Arts в 2006 году, анонсирование закрытых серверов было введено гораздо позже и EA Games опубликовали список всех закрытых серверов в 2010 году.

На консоли GameCube режим сетевой игры отсутствует, однако имеется многопользовательский вариант для двух игроков с технологией разделённого экрана и с теми же типами гонок, что и в сетевой игре. Этот режим также присутствует на Xbox и PlayStation 2.

Автомобили 
Как и в предыдущих частях серии, в Need for Speed: Underground 2 представлены лицензированные автомобили от известных мировых производителей, таких как Nissan, Toyota, Ford и другие. Выбор автомобилей схож со своим предшественником, представляя собой обычные серийные машины. Тем не менее, в продолжении появился новый тип автомобилей — джипы, которые являются необходимыми для некоторых гонок; всего в игре их три — Cadillac Escalade, Hummer H2 и Lincoln Navigator. Они заметно отличаются от легковых машин более тяжёлым управлением. В режиме карьеры новые автомобили можно купить в магазинах, которые открываются в разных районах города по мере прохождения игры. Всего игрок может иметь в гараже до пяти автомобилей. Машины также можно продавать за половину стоимости. Управление автомобилями является несколько упрощённым, в сравнении со своими реальными аналогами. Кроме того, машины в игре не повреждаются при столкновениях.

В игре предусмотрены обширные возможности по тюнингу и стайлингу автомобилей. В режиме «Карьера» по городу можно находить магазины тюнинга автомобилей. После того, как игрок его найдёт, он появится на карте. Изменять можно большое количество запчастей: бамперы, спойлеры, диски, фары, тонировку, багажник, неоновую подсветку и так далее. Предусмотрен тюнинг производительности автомобиля с обширными настройками двигателя и ходовой части, влияющие на показатели скорости, ускорения и управления. Также можно установить закись азота, позволяющая быстро набирать скорость; для того, чтобы пополнять её запас, нужно выполнять различные манёвры на дороге, например занос или прыжок, но в случае ДТП запас уменьшается. Для того, чтобы открыть уникальные запчасти в режиме карьеры, нужно определённое количество раз выиграть заезд в режиме свободной езды по городу. После очередной победы, проигравший отправит игроку сообщение, в котором укажет место, где нужно встретиться, после чего надо за определённое время приехать в магазин запчастей, отмеченный на карте. В случае успеха игроку предложат установить что-либо из доступных запчастей. В версии для Nintendo DS есть возможность создания собственных деталей для украшения любого транспортного средства.

Сюжет

Игровой мир 
Действия игры происходят в вымышленном городе Бэйвью (). Он имеет сходства с такими реальными городами, как Лос-Анджелес и Лас-Вегас. Как и в Олимпик-Сити (городе Need for Speed: Underground), в Бэйвью не существует полиции, а действия всегда проходят в ночное время суток. По улицам города разъезжают машины, а также имеется динамическая смена погодных условий — при дожде, который может начаться и прекратиться в любой момент, управление автомобилями осложняется. Для ориентирования в городе присутствуют карта и система GPS.

Бэйвью состоит из пяти районов: Центр города (), Старый город (), Северное нагорье (), Восточный порт () и Западный порт (). Они имеют между собой существенные различия, например, в Центре города преобладают широкие улицы и небоскрёбы, а в Северном нагорье — извилистые дороги и каньоны. Каждый следующий район открывается, когда игрок завершает прохождение текущего этапа. Большинство районов связаны сетью скоростных автомагистралей, которые выделенны на карте белым цветом. Помимо этого, некоторые улицы доступны лишь в типе гонок «Драг-рейсинг», а отдельные территории — в типах «Стрит-X», «Дрифтинг», «Драг-рейсинг» и «Профессиональная лига».

Персонажи 
 Рэйчел Теллер — красивая 27-летняя брюнетка. Харизматична и владеет талантом общения, что спасает её практически в любой ситуации. От Рэйчел исходит дух самонадеянности и энергичности, что сразу привлекает внимание других. Амбициозна и стройна. Немного эгоцентрична и не допускает возражений. Её роль сыграла Брук Берк.
 Калеб Каллан Рейс — сила, с которой каждому приходится считаться. По слухам, ему от 27 до 32 лет. Он физически крепок, украшен бесчисленными татуировками, которые действуют пугающе на любого собеседника. Калеб очень упорен в достижении любой цели. Его «отчаянное» отношение к миру провоцирует его доминирующее поведение в обществе. Он расчётливый, чёрствый и беспощадный, ненавидит проигрывать и живёт только для того, чтобы лицезреть неудачи других. Калеб не любит людей и использует каждого в своих честолюбивых целях, чтобы взобраться ещё выше.
 Томми — фанат-автолюбитель. Хотя он довольно юный, Томми уже настоящий автомеханик. Он является лояльным и заслуживающим доверия и, к тому же, близкий друг Рэйчел. Он всегда первым предложит помощь и она часто приходится как нельзя кстати.
 Никки Моррис — одна из стритрейсеров, работающих на Калеба. Хотя она — исключительный гонщик, физическая привлекательность Никки затмевает все её остальные достоинства. Индивидуальность и присутствие духа делают Никки в центре внимания. Она практически не уважает традиции и не стесняется в высказываниях. Никки очень самоуверенна. Её роль сыграла Келли Брук.
 Street Reapers — Группа уличных гонщиков-бунтарей, управляемых их лидером Калебом. Их численность неизвестна и постоянно колеблется. Они — группа, которая сделает всё, чтобы сокрушить своих противников. Их отличительные особенности: огромный запас закиси азота машин, хорошо подготовленные автомобили, они — профессиональные гонщики. Их боятся любые другие стритрейсеры.

История 
После того, как главный герой стал лучшим гонщиком в Олимпик-Сити (городе игры Need for Speed: Underground), во время езды по улицам ему звонит неизвестный гонщик, который приглашает его на состязание. Герой едет в указанное место, и внезапно его ослепляет фарами вызвавший на соревнование водитель на чёрном Hummer H2. В результате главный герой попадает в аварию и его Nissan Skyline R34 разбивается. Водитель Hummer H2, Калеб, являющийся главным антагонистом игры, разговаривает по телефону с неизвестным преступником и выполняет его поручения. Спустя полгода Саманта, подруга героя, которая помогала ему на протяжении сюжета Need for Speed: Underground, пишет ему письмо, в котором просит его прилететь в другой город — в Бэйвью. Главный герой прибывает на самолёте в Бэйвью. В аэропорту его ждёт зелёный Nissan 350Z, принадлежащий Рэйчел Теллер — новой подруге главного героя. Приехав в автосалон на машине Рэйчел, предварительно выиграв на ней несколько гонок, герой покупает себе новый автомобиль на страховку за разбитый Skyline, и отправляется в гараж, где Рэйчел знакомит его с автомехаником Томми, который всегда готов помочь в работе с автомобилем.

Герой осваивается в новом городе и зарабатывает деньги на новые детали для транспортных средств, побеждая в гоночных состязаниях и снимаясь для обложек автомобильных журналов и DVD, а спонсоры выделяют средства для приобретения новых автомобилей. Постепенно главный герой, участвуя в гонках профессиональной лиги, добивается всеобщего уважения, однако, у него появляются и серьёзные соперники — уличные гонщики самого Калеба. В очередной гонке профессиональной лиги Калеб просит участвовать в ней Никки Моррис, которая твёрдо уверена в том, что сможет победить в гонке главного героя, и считает его недостойным соперником. Однако Калеб утверждает, что Никки ошибается, и уверяет её, что нужно постараться. Никки проигрывает в гонке герою. Калеб недоволен её работой, а Никки в ярости ссорится с ним и уезжает от Калеба. В последующих гонках главному герою проигрывают и лучшие гонщики Калеба, из-за чего тот рассержен на них. В заключительной гонке против героя принимает участие сам Калеб, уверяющий неизвестного по телефону, что точно сможет победить в гонке.

Если игрок победит в гонке Калеба, то главного героя встретят с радостью и восторгом, и признают лучшим гонщиком в Бэйвью. Если же в гонке первое место займёт Калеб, он будет злорадствовать из-за своей победы над героем и унижать его.

Разработка и выход игры 

Решение компании Electronic Arts выпустить сиквел Need for Speed: Underground было принято по причине коммерческого успеха игры. За разработку продолжения, как и в случае с первой частью, была ответственная студия EA Black Box. Концепция и основные черты Need for Speed: Underground 2 аналогичны предшественнику — участие в уличных гонках с целью зарабатывания денег для покупки и модифицирования автомобилей. Тем не менее, были внесены некоторые улучшения и нововведения. Так, выбор автомобилей стал больше и разнообразнее (например, появились джипы), возможности изменения машин значительно расширились, и, кроме того, появились полноценный открытый мир, содержащий более 200 км дорог, и новые режимы гонок. Официальный анонс Need for Speed: Underground 2 состоялся 23 апреля 2004 года.

В Need for Speed: Underground 2 используется лицензированный под лейблом саундтрек в жанрах хип-хоп, электроника и рок от известных исполнителей и групп, таких как Chingy («I Do»), Xzibit («LAX»), Queens of the Stone Age («In My Head»), Cirrus («Back on a Mission»), Unwritten Law («The Celebration Song») и многих других. В настройках игры есть возможность настроить воспроизведение каждой композиции — только в меню, только в гонке, везде или выключить. Над оригинальным музыкальным сопровождением, которое проигрывается по время показа некоторых видеороликов, работал композитор Том Салта. В версиях для портативных систем Game Boy Advance и Nintendo DS использована другая музыка от Аллистера Бримбла. Несмотря на то, что официального альбома с музыкальным сопровождением Need for Speed: Underground 2 не было выпущено, треки «Intro Song» и «The Baddest» композитора Тома Салты вошли в обновление «Legends» для игры Need for Speed 2015 года.

Need for Speed: Underground 2 была издана 15 ноября 2004 года на территории Северной Америки. В феврале 2006 года версия игры для персональных компьютеров была локализована в России компанией «Софт Клаб» полностью на русском языке. Помимо этого, в русской версии автомобили Acura RSX и Honda Civic были заменены на Peugeot 106 и Vauxhall Corsa 1.8, порядок же открытия машин в режиме «Карьера» отличается.

Need for Speed: Underground Rivals 
Need for Speed: Underground Rivals — первая игра серии Need for Speed выпущенная на PlayStation Portable. Релиз игры состоялся 24 февраля 2005 года в Японии, 14 марта 2005 года в Северной Америке, и 1 сентября 2005 в Европе. Need for Speed: Underground Rivals разработана компанией Team Fusion и издана EA Games.

Действие игры происходит в вымышленном городе Нексус (англ. Nexus). В отличие от Need for Speed: Underground 2, здесь нет открытого мира. Автопарк, доступный игроку состоит из 24 автомобилей, включая 4 бонусных. Локации представляют собой десять кольцевых трасс, проходящих по улицам города и имеющих множество перекрёстков и альтернативных путей, а также три прямых участка дорог для драг-рейсинга и отдельные закрытые для дорожного движения участки для проведения соревнований по дрифтингу и стрит-кроссу. Цель игры — победить во всех заездах на высшем уровне сложности и выиграть четыре уникальных бонусных автомобиля. Нексус — вымышленный город, отдельные локации которого перерисованы с портативной версии Need for Speed: Underground 2 для Nintendo DS, однако благодаря лучшим графическим возможностям PSP, они более детализированы. Город очень яркий, с преобладающей фиолетово-синей и насыщенной жёлтой цветовой гаммой. В городе развита сеть многополосных скоростных шоссе и автобанов. Некоторые улицы отдалённо напоминают улицы Бэйвью из Need for Speed: Underground 2.

Саундтрек 

 Snoop Dogg — "Riders On The Storm (feat. The Doors) (Fredwreck Remix)"
 Capone — "I Need Speed"
 Chingy — "I Do"
 Dale Boyz - "Fast Furry Furious"
 Sly Boogy — "That'z My Name"
 Xzibit — "LAX"
 Rascal Boyz - "The Underground Cars"
 Terror Squad — "Lean Back (feat. Fat Joe, Remy Ma)"
 Fluke — "Switch/Twitch"
 Chuck Boyz - "Race Ride Long"

 Overseer - "Racing in the 80's"
 Christopher Lawrence — "Rush Hour"
 Chuck Berry - "Nitro Drift"
 Felix Da Housecat — "Rocket Ride (Soulwax Remix)"
 Sin — "Hard EBM"
 Adam Freeland — "Mind Killer (Jagz Kooner Remix)"
 Paul Van Dyk — "Nothing But You (Cirrus Remix)"
 Sonic Animation — "E-Ville"
 Killing Joke — "The Death & Resurrection Show"
 Rise Against — "Give It All"
 Killradio — "Scavenger"
 Initial D - "Underground 55's"
 The Bronx — "Notice Of Eviction"
 Ministry — "No W"
 Queens of the Stone Age — "In My Head"
 Mudvayne — "Determined"
 Septembre — "I Am Weightless"
 Helmet — "Crashing Foreign Cars"
 Cirrus — "Back On A Mission"
 Spiderbait — "Black Betty"
 Skindred — "Nobody"
 Snapcase — "Skeptic"
 Unwritten Law — "Celebration Song"

В Need For Speed: Underground Rivals были добавлены 6 песен.

 Donots — "We Got The Noise"
 No Warning — "Breeding Insanity"
 DJ Tiësto — "Breda 8pm (DJ Montana Edit)"
 My Chemical Romance — "Thank You For The Venom"
 Hot Water Music — "The End of The Line"
 Soulwax — "Any Minute Now"

Оценки и мнения 

Need for Speed: Underground 2 получила в основном положительные отзывы критиков. На GameRankings опубликована статистика: для мобильных телефонов — 86 %, для ПК — 83,50 %, для Xbox — 82,61 %, для PlayStation 2 — 80,77 %, для GameCube — 79,98 %, для Game Boy Advance — 69,45 % и для DS — 65,44 %.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.
 . .
 Need for Speed Underground 2 в энциклопедии лучших компьютерных игр.

Компьютерные игры 2004 года
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Need for Speed
Игры для GameCube
Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox
Игры для Nintendo DS
Игры для Game Boy Advance
Компьютерные игры с открытым миром
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные EA Black Box